Goethestein steht für: 

 Goethestein (Bodetal), eine in die Bode hineinragende Platte im Harz bei Thale, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Goethestein (Teufelsmauer), ein Gedenkstein am Königstein der Teufelsmauer, bei Weddersleben, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Goethestein (Wiesbaden), ein Obelisk bei Frauenstein, einem Ortsteil von Wiesbaden, kreisfreie Stadt in Hessen
 Goethe-Stein, ein Findling im Schlosspark Gotha in Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen 
 Goethestein, deutscher Name des Goethův vrch, höchster Berg () in der tschechischen Polenská vrchovina (deutsch: Hirschfelder Hochland)